Perloidea är en överfamilj av bäcksländor. Perloidea ingår i ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Perloidea 1451 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Perloidea